Apotekstekniker har flere betydninger:

 Apoteksassistent
 Defektrice

Stillingsbetegnelser inden for sundhed